

Sigle 

 Original Video – termine che designa l'industria del V-Cinema
 Osservatorio Vesuviano – ente di ricerca geofisica e vulcanologica.

Codici 
 OV – codice vettore IATA di Estonian Air
 OV – codice ISO 3166-2:NL	dell'Overijssel (Paesi Bassi)

Altro 
 OV – vecchia targa automobilistica di Ostrava (Repubblica Ceca)
Orbiter Vehicle, un termine per uno Space Shuttle della NASA